Кубок АФК 2018 — 15-й розыгрыш второго по значимости клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК). Разыгрывается среди клубов стран, уровень развития футбола в которых не достаточно высок для участия в Лиге чемпионов АФК. Финальный матч состоялся 27 октября 2018 года.

Участники

Западная Азия

Центральная Азия

Южная Азия

Юго-Восточная Азия

Восточная Азия 

 Примечания
  ЛЧ:Команды, проигравшие в квалификационных раундах Лиги чемпионов АФК 2018 играли в групповом этапе Кубка АФК 2018. 
  БАН:Занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате Бангладеш 2017-18 клубы Шейх Джамал и Читтагонг Абахани не смогли получить лицензию АФК, поэтому в розыгрыше кубка АФК принял участие клуб Саиф. 
  ВЬЕ:Чемпион Вьетнама 2017 клуб Куангнам не смог получить лицензию АФК, поэтому в розыгрыше кубка АФК принял участие клуб Тханьхоа. 
  ИНД:Чемпион Индонезии 2017 команда Бхаянгкара и занявший 3-е место клуб Макасар не смогли получить лицензию АФК, поэтому в розыгрыше кубка АФК приняли участие Бали Юнайтед и Персиджа. 
  СИН:Победитель чемпионата Сингапура 2017 и обладатель кубка Сингапура по футболу 2017 — клуб Альбирекс Ниигата Сингапур — является фарм-клубом японского клуба Альбирекс Ниигата и не имеет права выступать в Кубке АФК. В связи с этим в турнире его заменил Хоум Юнайтед. 
  ТАЙ:Чемпион и вице-чемпион Тайваня 2017 года клубы Датун и Тайпауэр не смогли получить лицензию АФК, поэтому в розыгрыше кубка АФК принял участие клуб Хан Юэн.

Квалификация

Предварительный раунд 

|-
!colspan=5|Зона Центральной Азии

|-
!colspan=5|Зона Южной Азии

|}

Раунд плей-офф 

|-
!colspan=5|Зона Западной Азии

|-
!colspan=5|Зона Центральной Азии

|-
!colspan=5|Зона Южной Азии

|-
!colspan=5|Зона Юго-Восточной Азии

|-
!colspan=5|Зона Восточной Азии

|}

Групповой этап 
В групповом этапе должны были принять участие 36 клубов. Они составили 9 групп по 4 команды в каждой: по 3 группы в зонах Западной (группы А-С) и Юго-Восточной (группы F-H) Азии и по одной группе в зонах Центральной (группа D), Южной (группа Е) и Восточной (группа I) Азии. Клубы из одной страны в зонах Западной и Юго-Восточной Азии не могли попасть в одну группу.

В каждой из 9-ти групп проходил стандартный двухкруговой турнир (по принципу «каждый с каждым»). В плей-офф проходили следующие команды:
 Победители групп и лучшая из команд, занявших 2-е места, в зонах Западной и Юго-Восточной Азии играют зональные полуфиналы;
 Победители групп в остальных зонах играют интерзональные полуфиналы.

Группа А

Группа В

Группа С 

 Клубы из Сирии и Ирака проводили свои домашние матчи в Катаре и Ливане из-за невозможности обеспечить безопасность спортсменов и зрителей в своих странах.

Группа D

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа Н

Группа I

Рейтинг команд, занявших 2-е места в группах

Зона Западной Азии

Зона Юго-Восточной Азии

Раунд плей-офф

Зональные полуфиналы 

|-
!colspan=5|Зона Западной Азии

|-
!colspan=5|Зона Юго-Восточной Азии

|}

Зона Западной Азии

Зона Юго-Восточной Азии

Зональные финалы 

|-
!colspan=5|Зона Западной Азии

|-
!colspan=5|Зона Юго-Восточной Азии

|}

Зона Юго-Восточной Азии 

2018
Футбол в Азии в 2018 году